Salassa är ett släkte av fjärilar. Salassa ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Påfågelsspinnare
Salassa